Barbu Văcărescu
 Constantin Barbu (Galaţi, 1971), futbolista romanès que jugava de migcampista.
 Natalia Barbu (Bălţi, República de Moldàvia, URSS, 1979), cantant moldava.
 Ştefan Barbu (Arad, 1908 - 1970), futbolista romanès